Decidia är ett släkte av insekter. Decidia ingår i familjen Pseudophasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Decidia